Hunter ("cacciatore" in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia 
Australia
 Hunter – fiume del Nuovo Galles del Sud
 Hunter Valley – valle del Nuovo Galles del Sud
 Hunter – cittadina della Tasmania
 Hunter Island – isola della Tasmania
Canada
 Hunter Island – isola della Columbia Britannica

Stati Uniti d'America
 Hunter – città della Contea di Cass, Dakota del Nord
 Hunter – città della Contea di Woodruff, Arkansas
 Hunter – città della Contea di Mitchell, Kansas
 Hunter – città della Contea di Greene, New York
 Hunter – census-designated place della Contea di Warren, Ohio
 Hunter – città della Contea di Garfield, Oklahoma
 Hunter – census-designated place della Contea di Carter, Tennessee
 Hunter – città della Contea di Sawyer, Wisconsin

Medicina 
 Sindrome di Hunter – malattia metabolica

Musica 
 Hunter – singolo di Björk del 1998, dall'album Homogenic
 Hunter – singolo di Dido del 2001, dall'album No Angel
 Hunter – album degli A Life Once Lost del 2005
 Hunter – gruppo musicale polacco

Onomastica 
 Hunter – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Personaggi immaginari 
 Hunter – felino compagno di Spyro dal secondo capitolo della serie Spyro the Dragon
 Hunter – personaggio di FIFA
 Hunter – personaggio di FIFA
 Hunter – personaggio DC Comics
 Hunter – nome di Ryo Saeba nel doppiaggio italiano dell'adattamento animato del manga City Hunter

Persone

Televisione 
 Hunter – serie televisiva australiana trasmessa dal 1967 al 1969
 Hunter – serie televisiva del 1977
 Hunter – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1984 al 1991
 Hunter – episodio pilota della serie televisiva trasmesso come un film TV 
 Hunter – serie televisiva statunitense del 2003
 Hunter – miniserie televisiva britannica in due puntate del 2009, diretta da Colm McCarthy
 Hunters – serie televisiva statunitense del 2016
 Hunters – serie televisiva statunitense trasmessa su Prime Video dal 2020